Red Bull BC One è una manifestazione internazionale di break dance a cadenza annuale sponsorizzata dall'azienda Red Bull.

Si tratta di una competizione a carattere individuale (detta anche "one on one") in cui la fase finale annovera sedici b-boy (dal 2018 esordice anche la categoria delle b-girl) che si scontrano in gare ad eliminazione diretta, giudicati da cinque esperti. I vincitori delle competizioni regionali (che si svolgono in Nord America, America Latina, Europa Orientale, Europa Occidentale, Asia Pacifico e Medio Oriente-Africa) e i migliori piazzati dell'anno precedente, assieme ad una selezione di wild card, contribuiscono a costituire il gruppo finale dei 16.

L'evento principale si è tenuto per la prima volta nel 2004 a Biel, Svizzera ed ha sempre mantenuto carattere annuale, cambiando luogo di svolgimento.

Il DVD ufficiale del Red Bull BC One documenta annualmente tutto lo spettacolo e solitamente esce nell'anno successivo alla manifestazione. Tuttavia la produzione del DVD è stata criticata per il doppiaggio della musica durante le esibizioni ed è stato riscontrato un taglio di porzioni della manifestazione.

Nel 2007, Alastair Siddon ha diretto un film sul campionato Red Bull BC One 2007. Il film è stato pubblicato nel marzo del 2010 con il titolo "Turn it Loose."

Vincitori

2019 
Sede: Mumbai, India

Giudici:
 Lil G (RedBull BCONE Allstar, Venezuela)
 Poe One (Style Elements, USA)
 Narumi (Body Carnival, Giappone)
 Intact (Ruffneck, Ucraina)
 Physicx (Rivers, Corea del Sud)
DJ: 

Host:

In grassetto i vincitori.

2018 
Sede: Zurigo, Svizzera

Giudici:
 Tuff Kid (Basel City Attack, Svizzera)
 Wicket (Renegade Rockers, USA)
 Taisuke (All Area/Mighty Zulu Kingz/RedBull BC One Allstars/Flooriorz, Giappone)
 Benny (Flying Steps, Germania)
 Junior (Wanted, Francia)
DJ: 
 Ake(Italia)
 Fleg (USA)
 OB ONE (Svizzera)
 Swissivory (Svizzera)
 Stone (Svizzera)

Host:

In grassetto i vincitori.

2017 
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi

Giudici:
 Niek/Just Do It (Rugged Solutions, Paesi Bassi)
 Hong 10 (Drifterz, RedBull BC one Allstars, Corea Del Sud)
 Crazy Legs (Rock Steady Crew, USA)
 InTact (Ruffneck Attack, Ucraina)
 AT (Flow Mo, Finlandia)

DJ: 
 Nobunaga (Ichigeki - Giappone)

Host:
 Rakaa Iriscience (Dilated Peoples - USA)

In grassetto i vincitori.

2016 
Sede: Nagoya, Giappone

Giudici:
Storm (Battle Squad, Germania)
Freeze (Ghost Crew, Svezia)
Wicket (Renegade Rockers, USA)
Mounir (Vagabonds, Francia)
Kouske (Keshiki Crew/Waseda Breakers, Giappone)

DJ:
Mar Ski (Mighty Zulu Kingz, Giappone)

Host:
Rakaa Iriscience (Dilated Peoples - USA)

In grassetto i vincitori.

2015
Sede: Roma, Italia

Giudici:
 Lamine (Vagabonds, Francia)
 Focus (Flow Mo, Finlandia)
 Cico (Spinkingz/Red Bull BC One All Stars, Italia)
 Wing (Red Bull BC One All Stars/7 Commandoz/Jinjo, Corea del sud)
 Poe One (Zulu KIngz/Rock So Fresh/Style Elements, USA)
DJ:
 DJ Marrrtin (Francia)
Host:
 MC Supernatural (New York, USA)
 Tromba (Rovigo, Italia)

In grassetto i vincitori.

2014
Sede: Parigi, Francia

Giudici:
 Yaman (Wanted Posse, Francia)
 Ken Swift (7 Gems, USA)
 Luigi (Skill Methodz, USA)
 The End (Gambler, Corea del sud)
 Yan (All the most, Russia)
DJ:
 DJ Lean Rock (Boston, USA)
Host:
 Joeystarr (Saint Denis, Francia)

In grassetto i vincitori.

2013 
Sede: Seul, Corea del Sud.

Giudici:
 El Niño (Squadron, USA)
 Lamine (Vagabonds, Francia)
 Poe One (Style Elements, USA)
 Storm (Battle Squad, Germania)
 Ducky (Project Soul, Corea del Sud)

DJ:
 DJ Lean Rock (Boston, USA)
Host:
 Mc Jay Park (Corea del Sud)

In grassetto i vincitori.

2012 
Sede: Rio de Janeiro, Brasile.

Giudici:
 Neguin (Tsunami All Stars, Brasile)
 Taisuke (All Area Crew, Giappone)
 Moy (Havikoro, USA)
 Niek/Just Do It (Rugged Solutions, Paesi Bassi)
 Storm (Battle Squad, Germania)

DJ:
 DJ Skeme Richards (USA)
Host:
 Dughettu (Brasile)

In grassetto i vincitori.

2011 
Sede: Mosca, Russia

Giudici:
 Bootuz (Predatorz, Russia)
 Lamine (Vagabonds, Francia)
 Machine (Killafornia/Mighty Zulu Kingz, USA)
 Pelezinho (Tsunami All-Stars, Brasile)
 Wing (Jinjo Crew/7 Commandoz, Corea del Sud)

DJ:
 DJ Renegade (Londra, Regno Unito)
Host:
 Rakaa Iriscience (Dilated Peoples/Rock Steady Crew/Universal Zulu Nation, USA)

In grassetto i vincitori

2010 
Sede: Tokyo, Giappone

Giudici:
Luka Stojnić (Bboy Sintex/Bgd Crew/Floor Gangz/Renegades)(Belgrado, Serbia)
Born (Rivers Crew/Floor Gangz/Mighty Zulu Kingz/Flava Squad, Corea del Sud)
Storm (Berlin, Germania)
Roxrite (Renegades/The Squadron, USA)
Lilou (Pockemon Crew, Algeria)

DJ:
 DJ M@R (Tokyo, Giappone)
Host:
 Rahzel (Membro dei The Roots, USA) 

In grassetto i vincitori.

2009 
Sede: New York, USA

Giudici:
Katsu (All Area Crew/Mighty Zulu Kingz, Giappone)
Salah (Vagabonds/Massive Monkees, Francia)
Ronnie (Full Force/Super Cr3w/7 Commandoz, USA)
Cico (Spinkingz, Italia)
Float (Incredible Breakers, USA)

DJ:
 DJ DP One (Turntable Anihilists/Supreme Beings, USA)
Host:
 KRS-One (USA) 

In grassetto i vincitori.

2008 
Sede: Parigi, Francia

Giudici:
Ivan (USA)
Extremo (Addictos, Spagna)
Hong 10 (Drifterz/7 Commandoz, Corea del Sud)
Lilou (Pockemon Crew, Algeria)
Storm (Battle Squad, Germania)

DJ:
 DJ Tee (Giappone)
Host:
 Rakaa Iriscience (Dilated Peoples/Rock Steady Crew/Universal Zulu Nation, USA) 

In grassetto i vincitori.

2007 
Per il 2007, le qualificazioni si sono tenute in nove diversi paesi: Francia, Giappone, Germania, Brasile, Sudafrica, Stati Uniti d'America, Svezia, Taiwan e Russia. I vincitori più quattro wild card sono stati affiancati dai tre migliori piazzati dell'edizione 2006. Tuttavia due dei breaker - Baek ( Corea), wild card, e Just Do It ( Paesi Bassi), qualificatosi nell'evento tedesco - si sono dovuti ritirare per infortunio. Sono stati rimpiazzati da Cico ( Italia) e Jed ( Sud Africa).

Sede: Johannesburg, Sudafrica

Giudici:
Speedy (Battle Squad, Germania)
Emile (Black Noise, Sudafrica)
Kazuhiro (King Ark, Giappone)
Kujo (Soul Control/Ill Abilities, USA)
Salah (Vagabonds/Massive Monkees, Francia)

DJ:

DJ Renegade (Londra, Regno Unito)

Host:
 Rakaa Iriscience (Dilated Peoples/Rock Steady Crew/Universal Zulu Nation, USA)

In grassetto i vincitori.

2006 
Sede: San Paolo, Brasile

Giudici:
 Storm (Battle Squad, Germania)
 Rokafella (Full Circle/Transformers, USA)
 Andrezinho (Discípulos do Ritmo, Brasile)
 Sonic (Natural Effects, Danimarca)
 Junior (Wanted, Francia)

In grassetto i vincitori.

2005 
Sede: Berlino, Germania

Giudici
 Asia One (Rock Steady Crew, USA)
 Ducky (Project Soul, Corea Del Sud)
 Poe One (Style Elements, USA)
 Storm (Battle Squad, Germania)
 David Colas (The Family, Francia)

In grassetto i vincitori.

2004 
Sede: Biel, Svizzera

Giudici
 Benny (Flyng Steps, Germania)
 Lamine (Vagabonds, Francia)
 George (Wicked Force, Australia)
 Asia One (Rock Steady Crew, USA)
 Tuff Kid (Basel City Attack, Svizzera)

DJ
 DJ Supreme (UK)

In grassetto i vincitori.

Maggior numero di vittorie individuali

Partecipanti precedenti per regione
I Bboy in grassetto indicano i precedenti campioni del Red Bull BC One.

Africa

   Lilou (2005-2007, 2009, 2013-2014)
  Cri6 (2018)
  Lil Zoo (2012-2013, 2015, 2017-2019)

  Ben-J (2007)
  Benny (2005, 2007-2008, 2014)

  Jed (2006-2007)

Europa

  The Wolver (2018)
  Slav (2012)
  Sonic (2004-2005)
  Chey (2018)
  Extremo (2004)
  Focus (2016)
  Brahim (2005)
  By (2004)
  Crazy Monkey (2006)
  Dany Dann (2017)
  Junior (2004-2005, 2012)
  Keyz (2010)
  Khalil (2019)
  Lil Kev (2008, 2018)
  Marcio (2010)
  Mounir (2008, 2011-2014)
  Punisher (2009)
  Nasso (2015)
  Sébastien (2007)
  SoSo (2011, 2016)
  Tonio (2014)
  Willy (2017)

  Airdit (2010)
  KC (2004)
  Rubber Legz (2005)
  Leo (2004)
  Lil Ceng (2006, 2008-2009)
  Cico (2005, 2007-2008)
  Froz (2013)
  Killa Kolya (2015,2019)
  Kid Colombia (2016, 2018)
  Menno (2008-2009, 2013-2014-2015, 2017,2019)
  Shane (2017)
  Niek/Just Do It (2008, 2010-2011)
  Dark Marc (2007)
  Kleju (2010, 2016)
  Thomaz (2015)
  Bruce Almighty (2015-2016)
  Lagaet (2009, 2011)
  Onel (2019)

  Alcolil (2014-2015, 2017)
  Beetle(2019)
  Bootuz (2006-2007)
  Bumblebee(2019)
  Cheerito (2014, 2016)
  ExacT (2012)
  Flying Buddha (2009, 2011)
  Jora (2005)
  Yan (2011)
  Nuno (2004)
  Lil' Tim (2004)
  Mouse (2006)
  Sunni (2012, 2015, 2016, 2018)
  Kolobok (2008-2009)
  Kuzya (2016)
  Lussy Sky (2017)
  Pluto (2010)
  Robin (2013,2019)
  Uzee Rock (2018)

Asia

  NASA (2008)
  Wongo (2004)
  Drunk (2007)
  Ayumi♀(2017)
  Issei (2012, 2015-2018)
  Kaku (2006, 2009)
  Kazuki Rok (2015,2019)
  Kouske (2004)
  Nori (2013, 2016, 2018-2019)
  Taisuke (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2016)

  Toshiki (2010)
  Shigekix (2017)
  Flying Machine (2019)
  Baek (2008)
  Beast (2010)
  Blond (2014)
  Born (2005)
  Differ (2009, 2012)
  Heady (2019)
  Eagle (2004)
  Kill (2010, 2017)
  Leon (2015)
  Physicx (2005)
  Pocket (2015)

  Hong 10 (2005-2007, 2011, 2013-2014, 2016)
  Shorty Force (2012)
  The End (2006)
  Vero (2011, 2018)
  Wake Up (2004)
  Wing (2008-2009, 2013-2014, 2017)
  3T (2011)
  Monkey King (2019)

Nord America

  Phil Wizard (2019)
  Hill (2012, 2018)
  Bebe (2004)
  Ben Stacks (2016)
  Cloud (2009
  Do Knock (2006)
  DOMkey (2012)
  El Nino (2011, 2015)
  Gravity (2010, 2013-2014)

  Iron Monkey (2004)
  Kareem (2015)
  Kid David (2008, 2012)
  Kid Glyde (2009)
  Machine (2005)
  Morris (2009, 2011)
  Moy (2005, 2017)
  Luigi (2010, 2018)

  Omar (2004-2005, 2013)
  Ronnie (2004-2008, 2013)
  Roxrite (2006-2007, 2011-2013)
  Stripes (2019)
  Thesis (2009-2010, 2014, 2017)
  Twixx (2007)
  Vicious Victor (2012, 2014-2015, 2016, 2018)

Sud America

  Arex (2012-2013)
  Bart (2019)
  Daniel QDM (2007)
  Kapu (2010)
  Klesio (2012)
  Leony (2016, 2017, 2018)
  Luan (2014)
  Luka (2018)
  Muxibinha (2006)
  Neguin (2009-2011, 2013, 2016)

  Pelezinho (2005-2006, 2008)
  Ratin (2015, 2017)
  Alex (2006)
  Lil G (2008-2011, 2014)
  Salo (2006, 2011)

Curiosità 
 Ayumi (Body Carnival) nel 2017 è la prima B-girl ad Approdare in una finale mondiale dell'evento

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Manifestazioni di breakdance
Red Bull